, un township du comté de Dodge, au Minnesota.
 Hayfield Township, un township du comté de Crawford, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships